NGC 1560 (другие обозначения — UGC 3060, MCG 12-5-5, ZWG 328.6, FGC 71A, PGC 15488) — галактика в созвездии Жираф.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

В NGC 1560 было обнаружено гало, состоящее из звёзд.

Примечания 

 

1560
Жираф (созвездие)